Bangda (eigentlich Bamda) ist ein in China häufiger tibetischer Ortsname, der – abweichend von der in China gültigen Transkription des Tibetischen – offiziell „Bangda“ buchstabiert wird. Orte dieses Namens sind:

 Bangda (Baxoi) (帮达镇), eine Großgemeinde im Kreis Baxoi des Regierungsbezirks Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet;
 Bangda (Markam) (帮达乡), eine Gemeinde im Kreis Markam des Regierungsbezirks Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet;
 Bangda (Dorf in Baxoi) (帮达村), ein Dorf der Großgemeinde Bangda im Kreis Baxoi des Regierungsbezirks Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet;
 Bangda (Dorf in Markam) (帮达村), ein Dorf der Gemeinde Bangda im Kreis Markam des Regierungsbezirks Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet;
 Bangda (Nyimajangra) (帮达村), ein Dorf der Gemeinde Nyimajangra im Kreis Maizhokunggar der Stadt Lhasa im Autonomen Gebiet Tibet;
 Flughafen Bangda, der Flughafen von Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet.